Patrick Edery est un entraîneur, entrepreneur et publiciste conservateur français vivant en Pologne.

Biographie 
Patrick Edery est né au sein d'une famille juive séfarade originaire d'Algérie, il fréquenta le lycée Louis Pasteur, puis obtient une maîtrise de droit économique à la faculté de droit de Lille. En tant que chroniqueur, il est associé à l'hebdomadaire Valeurs actuelles et au quotidien Le Figaro. Il a collaboré à l'agence de presse française Agence France Presse. Depuis 1999, il est président de la société de conseil Partenaire Europe.

Edery et le cas polonais 
Un sujet fréquent des articles d' Edery sont les questions d'Europe centrale, largement consacrées à la Pologne. L'auteur dans les médias polonais a commencé à être cité principalement en raison d'articles favorables au gouvernement polonais lors de la crise politique entre la Pologne et l'Union européenne, qui a débuté en 2015. La crise concernait des changements juridiques dans le fonctionnement du Tribunal constitutionnel , à la suite desquels la Pologne risquait de lancer la procédure indiquée à l'art. 7 du traité de l'UE relatif à la constatation par le Conseil d'un risque de violation grave par un État membre des valeurs de l'Union. De l'avis d'Edery, soulever la question polonaise et lancer la procédure mentionnée ci-dessus après le vote de la Commission européenneen décembre 2017 n'avait aucune base de preuves et l'accusation elle-même contre le gouvernement de Varsovie a été portée sur la base d'hypothèses (citation : "[...] la Commission parle de risques et de préoccupations. Il n'y a aucune preuve réelle de la Commission sur la violation de l'état de droit[...]"). Selon Edery, la Pologne et l'affaire en cours autour d'elle sont principalement un symptôme de sa position de plus en plus forte en Europe et de l'indépendance croissante du pays en politique étrangère, et les actions contre la Pologne sont un déni de démocratie.

Critique de l'Union européenne 
Dans ses textes, Edery présente également la question de la Pologne dans un contexte paneuropéen plus large. Sur cette base, il construit une critique des organes actuels de l'Union européenne, de la direction des changements et des développements en cours dans les structures des institutions politiques les plus importantes de l'UE, tout en soulignant les changements sociaux de plus en plus clairs. Il souligne le caractère discrétionnaire de certaines fonctions importantes au sein de l'Union européenne, dont Frans Timmermans, qui, tout en traitant de la « question polonaise » et en critiquant le gouvernement de Varsovie, n'a pas occupé sa fonction en raison du résultat des élections, mais en lui donnant cette fonction (le parti de Timmermans obtint alors un soutien aux élections néerlandaises à 5,7%) Patrick Edery mentionne également d'autres problèmes des pays de l'Union européenne, soulignant ainsi que de graves violations de la loi se sont produites non pas en Pologne, mais dans d'autres pays : en Espagne , une force disproportionnée a été utilisée contre des manifestants en Catalogne après que la région a déclaré son indépendance, et en Malte elle est morte dans l'explosion de la voiture d'un journaliste accusant l'épouse du premier ministre de transactions financières illégales. Dans ce contexte, Edery estime que le gouvernement polonais ne devrait pas se plier aux accusations portées par Frans Timmermans et d'autres représentants des organes politiques de l'Union européenne.

Références 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Collaborateur de Valeurs actuelles